Kapernaumkirche steht für:

 Kapernaumkirche (Berlin)
 Kapernaumkirche (Hamburg-Horn)
 Kapernaumkirche (München)
  Kapernaumkirche (Resse)